

Personnalités 

 Jonathan Gradit, footballeur français né en 1992.
 William Gradit, basketteur français né en 1982.

Homonymie de patronyme